Phellinaceae – rodzina roślin z rzędu astrowców będąca taksonem monotypowym – obejmuje jeden rodzaj Phelline Labill. (1824) z 10–12 gatunkami. Wszystkie występują na Nowej Kaledonii.

Morfologia 
 Pokrój Zimozielone krzewy i drzewa.
 Liście Skrętoległe, pojedyncze, całobrzegie, skupiają się na końcach pędów i pozbawione są przylistków. Wyróżniają się długą, wąsko jajowatą blaszką liściową, zbiegającą po krótkim ogonku liściowym.
 Kwiaty Drobne, jednopłciowe, zebrane w grona i wiechy wyrastające z kątów liści. Działki kielicha w liczbie 4–6 u dołu są nieco zrośnięte. Koronę tworzy 4–6 mięsistych i wolnych płatków. W kwiatach męskich jest od 4 do 6 pręcików, w kwiatach żeńskich obecne są tylko prątniczki. Zalążnia jest górna. Powstaje z 2–5 zrośniętych owocolistków i zawiera taką samą liczbę komór.
 Owoce Kilkunasienne pestkowce.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina zaliczona do rzędu astrowców Asterales reprezentującego klad astrowych w obrębie okrytonasiennych. W przeszłości (system Cronquista z 1981) rośliny te zaliczane były do ostrokrzewowatych Aquifoliaceae. W systemie Takhtajana (1997) włączane były w randze rodziny do rzędu Icacinales.

 Wykaz gatunków
 Phelline barrierei Barriera & Schlüssel
 Phelline billardierei Pancher ex Loes.
 Phelline brachyphylla Baill.
 Phelline comosa Labill.
 Phelline dumbeensis Guillaumin
 Phelline erubescens Baill.
 Phelline gracilior (Loes.) Barriera
 Phelline indivisa (Baill.) Harms & Loes.
 Phelline lucida Vieill. ex Baill.
 Phelline macrophylla Baill.

Przypisy 

Astrowce